Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2016 rassemble 17 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 2 du baseball français.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 4 poules géographiques. Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). La poule A comprend 5 équipes, les trois autres poules comprennent 4 équipes.

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en 1/4 de finale pour l'accession à la Division 2 en programme de 2 fois 9 manches. Les 4 gagnants passent en demi-finale en programme de 2 fois 9 manches. Les vainqueurs s'affrontent pour le titre dans une finale au meilleur des 3 matchs.  Le vainqueur affrontera le perdant du Play-Down de la Division 2.

Les 3 derniers de la poule A et les 2 derniers des autres poules sont répartis en deux poules de Play-Down où ils s'affrontent pour le maintien en Nationale 1, les deux derniers de chaque poule sont relégués en régionale.

Les clubs de l'édition 2016 
Les clubs participant à l'édition 2016 du Championnat de France de baseball Nationale 1 sont donc, après répartition dans des poules géographiques :

Saison régulière

Matchs 

Résultats issus du site de la FFBS

Classements

Play-off

Équipes 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour disputer les matchs de quart de finale au meilleur des 3 rencontres :
 Le  de la poule 1 rencontre le  de la poule 2
 Le  de la poule 2 rencontre le  de la poule 1
 Le  de la poule 3 rencontre le  de la poule 4
 Le  de la poule 4 rencontre le  de la poule 3
Les vainqueurs sont qualifiés pour la demi finale.

Matchs 1/4 Finale 
Les vainqueurs du quart de finale sont qualifiés pour la demi finale.

1/2 Finale 
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale du championnat.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les 7 et 8 septembre . Le vainqueur est champion et joue un barrage de montée contre le perdant du play-down de la division 2.

Play-down

Classements

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels

Références

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball Nationale 1